I virus symbian sono virus informatici creati per infettare e copiare dati sensibili dai dispositivi mobili con sistema operativo Symbian (smartphone o palmari).

I virus per cellulari e smartphone in questione hanno estensione .sis (eseguibili per symbian) o .jar (per cellulari che hanno l'interprete Java).

Questi virus si diffondono tramite MMS, bluetooth e tramite programmi camuffati scaricabili da internet.

Basta un po' di buon senso per non essere infettati; infatti, non accettando file da sconosciuti, ed evitando di installare programmi non richiesti, si riduce notevolmente la possibilità di essere infettati.

Telefonia mobile
Virus informatici